Василий Кудрявцев:
 Кудрявцев, Василий Васильевич (1913—1956) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Кудрявцев, Василий Николаевич (1899—1982) — советский партийный и государственный деятель.